Дервента — город в северной части энтитета Республики Сербской одноимённого муниципалитета Боснии и Герцеговины.

История 
Когда речь идёт об истории города Дервенты, необходимо заметить, что подтверждённых источниками данных очень мало. По турецким источникам известно, что ранее на месте города находилось село Горня-Украна, в котором к 1600 году насчитывалось 215 домов. К концу XIX века в городе насчитывалось 3200 домов и личных участков. Первая основная сербская школа открылась 1864 году, а через двадцать лет — городская больница. К концу века открылись первые промышленные предприятия. В городе были водяная мельница, ткацкая фабрика, водопровод, а также железная дорога, которая вела из Брода прямо в Сараево.

В начале XX века Дервента стала богатым торговым городом, одним из самых процветающих на территории Боснии. Накануне Первой мировой войны в городе открылась гимназия, затем педагогическая и сельскохозяйственная школы. В годы Второй мировой войны в городе умерло около тысячи человек, большая часть его зданий была разрушена. В 1980-е годы Дервента достигла пика своего развития, будучи одним из самых высокоразвитых муниципалитетов СР Боснии и герцеговины. К 1991 году в общине жило 57 тысяч жителей (из них 17 тысяч в самом городе), была развита текстильная, кожевенная, обувная, чёрнометаллургическая промышленность (завод «Укрина»), были заводы по обработке металлов, велось крупное строительство, была развита полиграфия и сельское хозяйство, везде были проложены дороги. Дервента стала одним из крупнейших региональных центров Югославии.

В апреле 1992 года город захватили хорватские войска при поддержке группировки «Азра», которые в годы Боснийской Войны устроили откровенную резню сербов в городе. Только 7 июля 1992 войска Республики Сербской отбили город в ходе операции «Коридор». Сейчас он входит в Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.

Население 
Численность населения города по переписи 2013 года составила 12 680 человек, общины — 30 177 человек.

По переписи в Австро-Венгрии

Национальный состав города

Известные уроженцы 
 Миле Китич, сербский фолк-певец
 Мухамед Мемич, югославский и боснийский гандболист
 Слободан Чустич, сербский актёр
 Сулейман Меденчевич, боснийский кинодеятель
 Поп Йовица, сербский революционер
 Зоран Ранкич, сербский актёр
 Ведран Чорлука, хорватский футболист
 Абаз Арсланагич, гандболист
 Драган Джурич, директор футбольного клуба «Партизан»
 Никола Калабич, воевода чётников
 Иосип Мажар, Народный герой Югославии

Литература 
 Franjo Marić, Pregled pučanstva BiH između 1879. i 1995. godine., II. izdanje, Katehetski salezijanski centar — Zagreb, 1996.
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 и 1991.
 Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. Статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.

Примечания 

Города Республики Сербской